Hísies (llatí Hysiae, grec antic Ὑσιαί) era una ciutat a l'Argòlida entre Argos i Tegea, al peu del puig Partènion, segons Estrabó.

L'any 669 aC se situa la mítica victòria d'Argos sobre els lacedemonis prop d'Hísies. Argos va destruir la ciutat juntament amb Tirint, Micenes i altres ciutats, en el , després de les guerres mèdiques, diu Pausànias, però fou restaurada i durant la guerra del Peloponès els argius la van ocupar i la van usar com a fortalesa de frontera, fins que va ser ocupada i destruïda per segona vegada, ara pels lacedemonis, el 417 aC, diuen Tucídides i Diodor de Sicília.

Les seves ruïnes són en un turó a la plana d'Achladókampos i estan formats per restes de l'acròpoli.

Referències 

Ciutats de l'Argòlida